Каяке́нт () — село в Каякентском районе Республики Дагестан. Образует муниципальное образование Сельсовет «Каякентский».

География 
Крупное селение, расположенное на левом берегу реки Гамриозень, в 10 км от побережья Каспийского моря и в 75 км к юго-востоку от Махачкалы.

Ближайшая железнодорожная станция Каягент, расположенная в районном центре Новокаякент, в 7 км к востоку от села. Вдоль села тянутся каналы Баршитатаул и Эльдергитаул.

История 
По данным профессора С.Ш.Гаджиевой, кумыкский аул Каякент был известен в давние времена под название «Гамри». В позднем средневековье (XV век) в Южную Кумыкию заселяются огузские племена, которые стали жить вместе с кумыками и смешиваться с ними. По мнению С.Ш.Гаджиевой, нынешнее название села происходит от огузского этнонима «кайы» — названия одного огузско-туркменского племени, принимавшего участие в отдалённом прошлом и в формировании многих тюркоязычных и даже ираноязычных народов Средней и Малой Азии и Кавказа.

Ещё позднее в аул были заселены таты — выходцы из Кубинского ханства (сёла Зарат, Дере-зарат, Лагич, Абил и Чари). Жители аула до сих пор различают старую и новую часть аула. Старую часть Каякента в отличие от «новой» называют еще «Мина-Къайы-гент», т. е. «Первоначальный Каякент. Большая часть жителей считается по происхождению терекемейцами.

Каякент входил в Утамышский султанат, а после разорения Утамыша войсками Петра I и ликвидации султаната вошёл в состав Кайтагского уцмийства.

До 12 сентября 1957 года Каякент был центром Каякентского района.

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Каякентского района
Бывшие районные центры Дагестана